Geophilella är ett släkte av mångfotingar. Geophilella ingår i familjen slankdvärgfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slankdvärgfotingar
Geophilella